Iliescu se poate referi la:

Nume de familie 
 Adrian-Paul Iliescu (n. 1953), filozof român
 Adriana Iliescu (n. 1938), profesoară universitară română
 Agata Nicolau Iliescu (n. 1940), actriță română 
 Aristide Iliescu, sculptor, pictor și gravor român
 Constantin C. Iliescu (1892-1978), medic român
 Constantin I. Iliescu, politician român
 Constantin Iliescu (n. 1932), opozant român
 Dem Iliescu (1911-1988), poet român
 Dumitru Iliescu (general) (1865-1940), general român
 Dumitru Venicius Iliescu, general român 
 Ion (Ioan) Traian Iliescu, (1898-1968), șahist argentinian
 Ion Iliescu (n. 1930), politician român, președinte al României
 Maria Iliescu (1927-2020), filologă austriacă
 Maria Agata Iliescu (n. 1930), deputat român
 (Aurel) Mihai Iliescu (n. 1978), bober român
 Mihai Iliescu, general român
 Nicolae Iliescu (actor) (n. 1941), actor român
 Nicolae Iliescu (pictor) (1850-1899), pictor român
 Nicolae Iliescu (scriitor) (n. 1956), scriitor român
 Octav Iliescu
 Octavian Iliescu
 Paul Iliescu
 Rucsandra Iliescu
 Valentin Adrian Iliescu
 Victor Iliescu

Altele 
 Matei Iliescu (roman)

Nume de familie românești